Martucci ist der Familienname folgender Personen:
 Alessandro Martucci (16. Jahrhundert), italienischer Maler
 Christian Martucci (* 1977), US-amerikanischer Rockmusiker
 Gianni Martucci (* 1946), italienischer Drehbuchautor und Regisseur
 Giuseppe Martucci (1856–1909), italienischer Komponist, Pianist und Dirigent